American  může znamenat:
místopisné označení pro různé řeky
 American (řeka v Kalifornii): anglicky American River (španělsky Río de los Americanos), kalifornská řeka pramenící na hřebenech pohoří Sierra Nevada, která ústí do řeky Sacramento
 American (řeka ve Washingtonu): anglicky American River (dřívější jméno Miners Creek, tedy doslova Hornický potok), řeka ve státě Washington, pramenící na východní straně Kaskádového pohoří a vlévající se do řeky Bumping

hudba
 American, píseň z roku 2012 od zpěvačky Lana Del Rey
 American, píseň od zpěváka s uměleckým jménem Fish Karma
 American, studiové album z roku 2017 od RuPaul
 American Dream, více významů

jiné významy
 American: v angličtině označení Američanů, tedy občanů Spojených států amerických
 označení American nese nejméně 5 různých automobilů, vyráběných různými automobilkami v různé době

Související články 
 Amerika
 Americana
 American Pie
 American Widow (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na „America“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „American“

Rozcestníky - místopisné jméno